White Death (1936) ausztrál film
 White Death (1998) Robbie Morrison író és Charlie Adlard rajzoló képregénye
 White Death (2003) Clive Cussler és Paul Kemprecos regénye